Jun Märkl, chef d'orchestre allemand. 
 Markus Schmidt-Märkl, réalisateur allemand